Линия красоты:
 S-образная линия — композиционный прием.
 «Линия красоты» — роман британского писателя Алана Холлингхёрста, удостоенный в 2004 году премии «Букер».
 «Линия красоты» — трёхсерийный фильм 2006 года (Великобритания), экранизация одноимённого романа Алана Холлингхёрста.